Luis Martín (1913-1996), cestista e dirigente sportivo argentino
 Luis Martín (1846-1906), gesuita spagnolo